CIF () – format nagrywania wideokonferencji, zdjęć w którym obraz zapisywany jest w rozdzielczości 352 × 288.

Zobacz też 
 SQCIF
 QCIF

Formaty plików komputerowych